L'ethnonyme Sénoufo peut référer à :
 les Sénoufos, groupe ethnique du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire et du Mali ;
 les langues sénoufo, groupe de langues gur ;
 le mamara, aussi appelé sénoufo-mamara, une des langues sénoufo ;
 le syenara, aussi appelé sénoufo, une des langues sénoufo.